Список кантри-альбомов №1 в США в 1995 году (Top Country Albums 1995) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1995 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard. Лучшим по итогам 1995 года стал альбом The Hits кантри-певца Гарта Брукса.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1995 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1995 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1995 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1995 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1995 года
1995 год в музыке США